|-
|(77001)||2001 CN3|| align=right|14,5|| align=right|2,564|| align=right|0,216|| align=right|17,84|| align=right|4,104||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77002)||2001 CR4|| align=right|16,6|| align=right|2,252|| align=right|0,161|| align=right|6,43|| align=right|3,380||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77003)||2001 CT4|| align=right|15,8|| align=right|2,281|| align=right|0,093|| align=right|3,39|| align=right|3,445||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77004)||2001 CW4|| align=right|16,5|| align=right|2,243|| align=right|0,143|| align=right|4,81|| align=right|3,358||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77005)||2001 CH5|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,128|| align=right|4,33|| align=right|3,566||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77006)||2001 CT5|| align=right|16,0|| align=right|2,325|| align=right|0,121|| align=right|6,52|| align=right|3,544||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77007)||2001 CT7|| align=right|15,9|| align=right|2,203|| align=right|0,058|| align=right|6,09|| align=right|3,269||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77008)||2001 CD8|| align=right|16,3|| align=right|2,271|| align=right|0,161|| align=right|4,35|| align=right|3,421||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77009)||2001 CF8|| align=right|15,6|| align=right|2,527|| align=right|0,056|| align=right|2,81|| align=right|4,016||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77010)||2001 CB9|| align=right|14,5|| align=right|2,576|| align=right|0,319|| align=right|20,31|| align=right|4,133||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77011)||2001 CT11|| align=right|15,8|| align=right|2,249|| align=right|0,052|| align=right|7,37|| align=right|3,373||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77012)||2001 CX11|| align=right|15,9|| align=right|2,174|| align=right|0,176|| align=right|5,11|| align=right|3,206||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77013)||2001 CJ12|| align=right|17,1|| align=right|2,273|| align=right|0,087|| align=right|2,41|| align=right|3,427||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77014)||2001 CM12|| align=right|15,6|| align=right|2,273|| align=right|0,039|| align=right|4,50|| align=right|3,426||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77015)||2001 CU12|| align=right|15,9|| align=right|2,373|| align=right|0,173|| align=right|4,92|| align=right|3,656||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77016)||2001 CX12|| align=right|15,9|| align=right|2,314|| align=right|0,126|| align=right|3,68|| align=right|3,520||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77017)||2001 CH13|| align=right|14,2|| align=right|2,310|| align=right|0,129|| align=right|23,93|| align=right|3,510||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77018)||2001 CO13|| align=right|15,5|| align=right|2,443|| align=right|0,058|| align=right|5,84|| align=right|3,818||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77019)||2001 CP13|| align=right|16,4|| align=right|2,422|| align=right|0,135|| align=right|2,66|| align=right|3,769||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77020)||2001 CG15|| align=right|15,6|| align=right|2,603|| align=right|0,182|| align=right|5,86|| align=right|4,200||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77021)||2001 CY15|| align=right|16,2|| align=right|2,332|| align=right|0,183|| align=right|2,86|| align=right|3,559||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77022)||2001 CQ16|| align=right|16,1|| align=right|2,379|| align=right|0,084|| align=right|3,79|| align=right|3,669||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77023)||2001 CD19|| align=right|14,3|| align=right|2,487|| align=right|0,128|| align=right|8,23|| align=right|3,922||MBA||2. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77024)||2001 CU21|| align=right|15,4|| align=right|2,404|| align=right|0,096|| align=right|7,25|| align=right|3,726||MBA||1. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77025)||2001 CW21|| align=right|16,1|| align=right|2,281|| align=right|0,063|| align=right|7,06|| align=right|3,445||MBA||1. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77026)||2001 CC23|| align=right|15,5|| align=right|2,465|| align=right|0,087|| align=right|8,36|| align=right|3,869||MBA||1. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77027)||2001 CH26|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,066|| align=right|8,85|| align=right|3,515||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77028)||2001 CO27|| align=right|14,7|| align=right|2,575|| align=right|0,151|| align=right|14,31|| align=right|4,132||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77029)||2001 CG28|| align=right|17,3|| align=right|2,229|| align=right|0,145|| align=right|5,36|| align=right|3,327||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77030)||2001 CO29|| align=right|16,8|| align=right|2,434|| align=right|0,082|| align=right|6,35|| align=right|3,796||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77031)||2001 CT29|| align=right|14,9|| align=right|2,781|| align=right|0,116|| align=right|14,11|| align=right|4,636||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77032)||2001 CA30|| align=right|15,8|| align=right|2,313|| align=right|0,174|| align=right|7,60|| align=right|3,517||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77033)||2001 CJ30|| align=right|15,7|| align=right|2,258|| align=right|0,123|| align=right|7,63|| align=right|3,392||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77034)||2001 CT31|| align=right|14,7|| align=right|2,398|| align=right|0,193|| align=right|25,44|| align=right|3,712||MBA||5. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77035)||2001 CU33|| align=right|15,2|| align=right|2,621|| align=right|0,077|| align=right|14,58|| align=right|4,244||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77036)||2001 CV35|| align=right|17,0|| align=right|2,290|| align=right|0,135|| align=right|3,33|| align=right|3,465||MBA||14. februar 2001||Višnjan||K. Korlević
|-
|(77037)||2001 CW35|| align=right|15,4|| align=right|2,548|| align=right|0,121|| align=right|8,91|| align=right|4,067||MBA||15. februar 2001||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(77038)||2001 CD36|| align=right|15,8|| align=right|2,448|| align=right|0,070|| align=right|7,25|| align=right|3,830||MBA||15. februar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(77039)||2001 CK37|| align=right|16,2|| align=right|2,287|| align=right|0,057|| align=right|7,08|| align=right|3,458||MBA||15. februar 2001||Kleť||Klet
|-
|(77040)||2001 CP40|| align=right|14,7|| align=right|2,541|| align=right|0,147|| align=right|12,39|| align=right|4,050||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77041)||2001 CR40|| align=right|15,6|| align=right|2,528|| align=right|0,115|| align=right|13,74|| align=right|4,019||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77042)||2001 CK41|| align=right|15,1|| align=right|2,656|| align=right|0,217|| align=right|16,09|| align=right|4,328||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77043)||2001 CQ41|| align=right|15,5|| align=right|2,558|| align=right|0,146|| align=right|3,89|| align=right|4,092||MBA||15. februar 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(77044)||2001 CE42|| align=right|15,5|| align=right|2,609|| align=right|0,099|| align=right|14,30|| align=right|4,214||MBA||15. februar 2001||La Palma||La Palma
|-
|(77045)||2001 CJ43|| align=right|13,9|| align=right|3,064|| align=right|0,259|| align=right|13,85|| align=right|5,363||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77046)||2001 CT43|| align=right|14,0|| align=right|2,353|| align=right|0,130|| align=right|24,42|| align=right|3,608||MBA||3. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77047)||2001 CF44|| align=right|15,1|| align=right|2,357|| align=right|0,105|| align=right|11,70|| align=right|3,619||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77048)||2001 CV47|| align=right|15,8|| align=right|2,210|| align=right|0,169|| align=right|5,86|| align=right|3,285||MBA||12. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77049)||2001 CH48|| align=right|16,2|| align=right|2,325|| align=right|0,196|| align=right|3,97|| align=right|3,544||MBA||1. februar 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(77050)||2001 DB|| align=right|16,1|| align=right|2,235|| align=right|0,158|| align=right|4,26|| align=right|3,341||MBA||16. februar 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(77051)||2001 DL|| align=right|16,2|| align=right|2,366|| align=right|0,148|| align=right|3,05|| align=right|3,640||MBA||16. februar 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(77052)||2001 DN1|| align=right|16,4|| align=right|2,297|| align=right|0,045|| align=right|5,02|| align=right|3,481||MBA||16. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77053)||2001 DR6|| align=right|16,3|| align=right|2,366|| align=right|0,178|| align=right|0,82|| align=right|3,638||MBA||16. februar 2001||Višnjan||K. Korlević
|-
|(77054)||2001 DG7|| align=right|15,5|| align=right|2,345|| align=right|0,104|| align=right|7,15|| align=right|3,590||MBA||16. februar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(77055)||2001 DD11|| align=right|16,3|| align=right|2,331|| align=right|0,125|| align=right|5,70|| align=right|3,558||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77056)||2001 DD12|| align=right|15,4|| align=right|2,677|| align=right|0,103|| align=right|14,48|| align=right|4,380||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77057)||2001 DG12|| align=right|14,5|| align=right|2,523|| align=right|0,175|| align=right|7,46|| align=right|4,007||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77058)||2001 DM12|| align=right|16,4|| align=right|2,355|| align=right|0,104|| align=right|2,98|| align=right|3,613||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77059)||2001 DS14|| align=right|15,7|| align=right|2,352|| align=right|0,088|| align=right|6,70|| align=right|3,607||MBA||20. februar 2001||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(77060)||2001 DT15|| align=right|16,3|| align=right|2,235|| align=right|0,081|| align=right|5,24|| align=right|3,342||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77061)||2001 DC17|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,075|| align=right|7,99|| align=right|3,705||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77062)||2001 DA19|| align=right|15,6|| align=right|2,387|| align=right|0,183|| align=right|6,16|| align=right|3,686||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77063)||2001 DK19|| align=right|16,1|| align=right|2,326|| align=right|0,080|| align=right|7,46|| align=right|3,546||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77064)||2001 DX19|| align=right|15,2|| align=right|2,237|| align=right|0,208|| align=right|8,17|| align=right|3,344||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77065)||2001 DU20|| align=right|14,0|| align=right|2,719|| align=right|0,174|| align=right|15,32|| align=right|4,484||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77066)||2001 DV20|| align=right|14,1|| align=right|2,549|| align=right|0,188|| align=right|9,31|| align=right|4,068||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77067)||2001 DC21|| align=right|15,2|| align=right|2,269|| align=right|0,077|| align=right|7,17|| align=right|3,418||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77068)||2001 DK21|| align=right|15,1|| align=right|2,767|| align=right|0,235|| align=right|8,39|| align=right|4,603||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77069)||2001 DW21|| align=right|13,8|| align=right|2,562|| align=right|0,126|| align=right|12,81|| align=right|4,101||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77070)||2001 DZ21|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,167|| align=right|9,23|| align=right|3,566||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77071)||2001 DE22|| align=right|15,9|| align=right|2,395|| align=right|0,051|| align=right|10,24|| align=right|3,706||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77072)||2001 DH26|| align=right|14,7|| align=right|2,634|| align=right|0,223|| align=right|9,64|| align=right|4,274||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77073)||2001 DE27|| align=right|16,3|| align=right|2,310|| align=right|0,112|| align=right|5,48|| align=right|3,510||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77074)||2001 DF28|| align=right|16,2|| align=right|2,576|| align=right|0,070|| align=right|4,65|| align=right|4,135||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77075)||2001 DA29|| align=right|15,7|| align=right|2,523|| align=right|0,073|| align=right|3,99|| align=right|4,008||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77076)||2001 DU29|| align=right|15,7|| align=right|2,635|| align=right|0,129|| align=right|5,29|| align=right|4,276||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77077)||2001 DZ29|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,088|| align=right|3,92|| align=right|4,094||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77078)||2001 DF30|| align=right|16,7|| align=right|2,225|| align=right|0,080|| align=right|3,61|| align=right|3,318||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77079)||2001 DX30|| align=right|15,0|| align=right|2,601|| align=right|0,102|| align=right|13,31|| align=right|4,193||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77080)||2001 DA32|| align=right|16,4|| align=right|2,783|| align=right|0,149|| align=right|3,07|| align=right|4,643||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77081)||2001 DY32|| align=right|15,9|| align=right|2,438|| align=right|0,078|| align=right|6,69|| align=right|3,805||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77082)||2001 DM33|| align=right|16,1|| align=right|2,424|| align=right|0,138|| align=right|3,25|| align=right|3,773||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77083)||2001 DS34|| align=right|15,8|| align=right|2,448|| align=right|0,070|| align=right|5,65|| align=right|3,830||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77084)||2001 DA35|| align=right|16,5|| align=right|2,221|| align=right|0,114|| align=right|2,33|| align=right|3,309||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77085)||2001 DO35|| align=right|16,1|| align=right|2,394|| align=right|0,131|| align=right|6,65|| align=right|3,704||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77086)||2001 DB36|| align=right|15,9|| align=right|2,320|| align=right|0,162|| align=right|4,78|| align=right|3,534||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77087)||2001 DA37|| align=right|14,9|| align=right|2,622|| align=right|0,143|| align=right|4,45|| align=right|4,245||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77088)||2001 DE41|| align=right|15,6|| align=right|2,290|| align=right|0,066|| align=right|6,79|| align=right|3,464||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77089)||2001 DQ43|| align=right|14,8|| align=right|3,148|| align=right|0,095|| align=right|6,12|| align=right|5,584||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77090)||2001 DY44|| align=right|16,7|| align=right|2,140|| align=right|0,095|| align=right|2,03|| align=right|3,130||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77091)||2001 DH46|| align=right|16,4|| align=right|2,418|| align=right|0,160|| align=right|2,05|| align=right|3,758||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77092)||2001 DA47|| align=right|16,1|| align=right|2,356|| align=right|0,165|| align=right|4,31|| align=right|3,616||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77093)||2001 DS47|| align=right|16,8|| align=right|2,300|| align=right|0,089|| align=right|4,36|| align=right|3,488||MBA||20. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77094)||2001 DZ48|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,083|| align=right|7,76|| align=right|3,632||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77095)||2001 DR50|| align=right|15,8|| align=right|2,551|| align=right|0,232|| align=right|7,93|| align=right|4,073||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77096)||2001 DV50|| align=right|15,8|| align=right|2,277|| align=right|0,138|| align=right|7,87|| align=right|3,435||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77097)||2001 DP52|| align=right|16,5|| align=right|2,211|| align=right|0,043|| align=right|8,08|| align=right|3,287||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77098)||2001 DM55|| align=right|16,1|| align=right|2,535|| align=right|0,128|| align=right|11,13|| align=right|4,035||MBA||16. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77099)||2001 DN61|| align=right|15,4|| align=right|2,175|| align=right|0,177|| align=right|4,01|| align=right|3,207||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77100)||2001 DT63|| align=right|17,0|| align=right|2,339|| align=right|0,104|| align=right|2,04|| align=right|3,577||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77101)||2001 DZ64|| align=right|16,1|| align=right|2,329|| align=right|0,057|| align=right|4,41|| align=right|3,553||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77102)||2001 DM66|| align=right|16,1|| align=right|2,224|| align=right|0,121|| align=right|3,73|| align=right|3,316||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77103)||2001 DJ67|| align=right|16,7|| align=right|2,392|| align=right|0,150|| align=right|1,67|| align=right|3,700||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77104)||2001 DV67|| align=right|16,8|| align=right|2,322|| align=right|0,156|| align=right|1,98|| align=right|3,539||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77105)||2001 DG69|| align=right|16,4|| align=right|2,371|| align=right|0,039|| align=right|6,66|| align=right|3,651||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77106)||2001 DH69|| align=right|16,6|| align=right|2,429|| align=right|0,132|| align=right|2,11|| align=right|3,785||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77107)||2001 DK70|| align=right|16,5|| align=right|2,414|| align=right|0,131|| align=right|1,57|| align=right|3,750||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77108)||2001 DP71|| align=right|16,5|| align=right|2,342|| align=right|0,157|| align=right|0,80|| align=right|3,583||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77109)||2001 DE73|| align=right|16,2|| align=right|2,438|| align=right|0,087|| align=right|3,58|| align=right|3,806||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77110)||2001 DG73|| align=right|14,7|| align=right|2,566|| align=right|0,181|| align=right|14,23|| align=right|4,110||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77111)||2001 DT73|| align=right|16,6|| align=right|2,226|| align=right|0,118|| align=right|4,87|| align=right|3,321||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77112)||2001 DK74|| align=right|14,0|| align=right|2,670|| align=right|0,173|| align=right|13,35|| align=right|4,362||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77113)||2001 DU74|| align=right|14,4|| align=right|2,444|| align=right|0,094|| align=right|15,52|| align=right|3,819||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77114)||2001 DJ75|| align=right|16,5|| align=right|2,226|| align=right|0,084|| align=right|2,74|| align=right|3,320||MBA||20. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77115)||2001 DK75|| align=right|16,8|| align=right|2,360|| align=right|0,112|| align=right|0,88|| align=right|3,624||MBA||20. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77116)||2001 DO75|| align=right|17,6|| align=right|2,343|| align=right|0,099|| align=right|1,76|| align=right|3,586||MBA||20. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77117)||2001 DP76|| align=right|15,5|| align=right|2,569|| align=right|0,112|| align=right|2,33|| align=right|4,116||MBA||20. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77118)||2001 DB79|| align=right|14,1|| align=right|2,596|| align=right|0,131|| align=right|14,89|| align=right|4,182||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77119)||2001 DB81|| align=right|15,5|| align=right|2,469|| align=right|0,183|| align=right|9,92|| align=right|3,879||MBA||26. februar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(77120)||2001 DL81|| align=right|15,3|| align=right|2,351|| align=right|0,079|| align=right|7,24|| align=right|3,603||MBA||26. februar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(77121)||2001 DD88|| align=right|14,8|| align=right|2,479|| align=right|0,063|| align=right|10,42|| align=right|3,902||MBA||24. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77122)||2001 DF88|| align=right|15,2|| align=right|2,273|| align=right|0,104|| align=right|6,39|| align=right|3,426||MBA||24. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77123)||2001 DX88|| align=right|15,9|| align=right|2,611|| align=right|0,093|| align=right|1,97|| align=right|4,219||MBA||27. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77124)||2001 DA89|| align=right|17,0|| align=right|2,431|| align=right|0,151|| align=right|1,46|| align=right|3,789||MBA||27. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77125)||2001 DC89|| align=right|14,7|| align=right|3,068|| align=right|0,060|| align=right|5,67|| align=right|5,372||MBA||27. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77126)||2001 DX90|| align=right|16,4|| align=right|2,410|| align=right|0,136|| align=right|0,49|| align=right|3,740||MBA||21. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77127)||2001 DJ93|| align=right|14,2|| align=right|2,350|| align=right|0,237|| align=right|25,63|| align=right|3,601||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77128)||2001 DA95|| align=right|14,4|| align=right|2,616|| align=right|0,108|| align=right|14,18|| align=right|4,229||MBA||19. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77129)||2001 DX97|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,038|| align=right|3,95|| align=right|3,502||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77130)||2001 DG99|| align=right|15,7|| align=right|2,412|| align=right|0,079|| align=right|7,16|| align=right|3,746||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77131)||2001 DK99|| align=right|16,8|| align=right|2,328|| align=right|0,074|| align=right|5,50|| align=right|3,551||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77132)||2001 DL101|| align=right|15,9|| align=right|2,296|| align=right|0,055|| align=right|6,72|| align=right|3,478||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77133)||2001 DM101|| align=right|14,4|| align=right|2,856|| align=right|0,126|| align=right|16,35|| align=right|4,825||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77134)||2001 DX102|| align=right|16,6|| align=right|2,215|| align=right|0,128|| align=right|2,27|| align=right|3,296||MBA||16. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77135)||2001 DT103|| align=right|15,7|| align=right|2,263|| align=right|0,040|| align=right|5,79|| align=right|3,405||MBA||16. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77136)||2001 DP106|| align=right|16,4|| align=right|2,347|| align=right|0,105|| align=right|7,22|| align=right|3,594||MBA||26. februar 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(77137)||2001 DQ107|| align=right|15,7|| align=right|2,648|| align=right|0,186|| align=right|4,24|| align=right|4,309||MBA||20. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77138)||2001 EN|| align=right|16,2|| align=right|2,381|| align=right|0,161|| align=right|2,93|| align=right|3,674||MBA||2. marec 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(77139)||2001 EY|| align=right|14,4|| align=right|2,530|| align=right|0,161|| align=right|12,31|| align=right|4,024||MBA||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77140)||2001 EC1|| align=right|15,6|| align=right|2,221|| align=right|0,137|| align=right|6,41|| align=right|3,309||MBA||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77141)||2001 ES1|| align=right|16,5|| align=right|2,311|| align=right|0,189|| align=right|8,17|| align=right|3,512||MBA||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77142)||2001 EC2|| align=right|15,8|| align=right|2,403|| align=right|0,161|| align=right|9,41|| align=right|3,725||MBA||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77143)||2001 EN3|| align=right|16,9|| align=right|2,220|| align=right|0,114|| align=right|3,64|| align=right|3,307||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77144)||2001 EC5|| align=right|15,4|| align=right|2,669|| align=right|0,114|| align=right|15,11|| align=right|4,359||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77145)||2001 ES5|| align=right|16,1|| align=right|2,376|| align=right|0,151|| align=right|3,20|| align=right|3,661||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77146)||2001 EC6|| align=right|16,2|| align=right|2,343|| align=right|0,117|| align=right|4,61|| align=right|3,586||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77147)||2001 EV6|| align=right|16,2|| align=right|2,268|| align=right|0,138|| align=right|5,59|| align=right|3,415||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77148)||2001 EF7|| align=right|16,6|| align=right|2,360|| align=right|0,116|| align=right|4,59|| align=right|3,624||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77149)||2001 ER7|| align=right|16,4|| align=right|2,163|| align=right|0,084|| align=right|3,29|| align=right|3,180||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77150)||2001 EL8|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,120|| align=right|5,90|| align=right|3,676||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77151)||2001 ER8|| align=right|16,1|| align=right|2,224|| align=right|0,116|| align=right|2,72|| align=right|3,317||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77152)||2001 EX8|| align=right|16,5|| align=right|2,456|| align=right|0,146|| align=right|2,91|| align=right|3,849||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77153)||2001 EZ8|| align=right|16,8|| align=right|2,372|| align=right|0,139|| align=right|2,94|| align=right|3,653||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77154)||2001 EO9|| align=right|17,3|| align=right|2,255|| align=right|0,175|| align=right|2,74|| align=right|3,386||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77155)||2001 ES10|| align=right|14,5|| align=right|2,835|| align=right|0,191|| align=right|6,69|| align=right|4,773||MBA||2. marec 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(77156)||2001 EE11|| align=right|15,1|| align=right|2,310|| align=right|0,104|| align=right|7,03|| align=right|3,509||MBA||2. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77157)||2001 EJ11|| align=right|15,0|| align=right|2,703|| align=right|0,050|| align=right|10,65|| align=right|4,442||MBA||2. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77158)||2001 EN15|| align=right|15,3|| align=right|3,134|| align=right|0,194|| align=right|10,39|| align=right|5,547||MBA||15. marec 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(77159)||2001 ED16|| align=right|15,2|| align=right|2,280|| align=right|0,134|| align=right|5,49|| align=right|3,442||MBA||15. marec 2001||Marxuquera||Marxuquera
|-
|(77160)||2001 EK18|| align=right|16,8|| align=right|2,335|| align=right|0,139|| align=right|4,52|| align=right|3,566||MBA||13. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77161)||2001 EY18|| align=right|16,9|| align=right|2,229|| align=right|0,107|| align=right|7,36|| align=right|3,328||MBA||14. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77162)||2001 EL19|| align=right|16,5|| align=right|2,285|| align=right|0,116|| align=right|5,70|| align=right|3,453||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77163)||2001 EM19|| align=right|15,0|| align=right|2,520|| align=right|0,124|| align=right|12,92|| align=right|4,001||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77164)||2001 ER19|| align=right|15,7|| align=right|2,539|| align=right|0,109|| align=right|12,37|| align=right|4,046||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77165)||2001 ES19|| align=right|14,8|| align=right|2,535|| align=right|0,226|| align=right|13,40|| align=right|4,035||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77166)||2001 EV19|| align=right|15,1|| align=right|2,995|| align=right|0,021|| align=right|2,04|| align=right|5,182||MBA||15. marec 2001||Needville||Needville
|-
|(77167)||2001 EB20|| align=right|15,5|| align=right|2,769|| align=right|0,145|| align=right|4,93|| align=right|4,607||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77168)||2001 EK22|| align=right|15,9|| align=right|2,347|| align=right|0,128|| align=right|5,77|| align=right|3,594||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77169)||2001 ER22|| align=right|16,5|| align=right|2,441|| align=right|0,143|| align=right|4,79|| align=right|3,813||MBA||15. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77170)||2001 EK23|| align=right|15,9|| align=right|2,255|| align=right|0,106|| align=right|6,07|| align=right|3,386||MBA||15. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77171)||2001 EN24|| align=right|15,1|| align=right|2,523|| align=right|0,101|| align=right|14,68|| align=right|4,008||MBA||4. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77172)||2001 EF25|| align=right|14,5|| align=right|2,672|| align=right|0,179|| align=right|13,18|| align=right|4,368||MBA||14. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77173)||2001 ED26|| align=right|16,3|| align=right|2,420|| align=right|0,186|| align=right|1,86|| align=right|3,763||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77174)||2001 FW|| align=right|16,6|| align=right|2,267|| align=right|0,066|| align=right|7,60|| align=right|3,413||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77175)||2001 FP1|| align=right|16,8|| align=right|2,392|| align=right|0,140|| align=right|1,74|| align=right|3,700||MBA||19. marec 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(77176)||2001 FU1|| align=right|15,8|| align=right|2,172|| align=right|0,150|| align=right|5,62|| align=right|3,200||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77177)||2001 FD2|| align=right|14,0|| align=right|2,618|| align=right|0,172|| align=right|15,76|| align=right|4,236||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77178)||2001 FH3|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,124|| align=right|4,91|| align=right|3,549||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77179)||2001 FV4|| align=right|14,8|| align=right|2,930|| align=right|0,219|| align=right|10,80|| align=right|5,016||MBA||19. marec 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(77180)||2001 FA5|| align=right|15,1|| align=right|2,360|| align=right|0,207|| align=right|2,84|| align=right|3,624||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77181)||2001 FL6|| align=right|15,4|| align=right|2,525|| align=right|0,073|| align=right|4,63|| align=right|4,013||MBA||16. marec 2001||Needville||Needville
|-
|(77182)||2001 FM8|| align=right|15,1|| align=right|2,207|| align=right|0,088|| align=right|4,26|| align=right|3,277||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77183)||2001 FS8|| align=right|14,7|| align=right|2,690|| align=right|0,235|| align=right|11,61|| align=right|4,412||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77184)||2001 FD9|| align=right|15,0|| align=right|2,632|| align=right|0,124|| align=right|12,25|| align=right|4,270||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|77185 Cherryh||2001 FE9|| align=right|16,1|| align=right|2,599|| align=right|0,172|| align=right|3,17|| align=right|4,188||MBA||20. marec 2001||Needville||D. Wells; A. Cruz
|-
|(77186)||2001 FS9|| align=right|15,6|| align=right|2,356|| align=right|0,089|| align=right|6,85|| align=right|3,615||MBA||20. marec 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(77187)||2001 FY9|| align=right|16,4|| align=right|2,238|| align=right|0,100|| align=right|6,71|| align=right|3,346||MBA||22. marec 2001||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(77188)||2001 FZ9|| align=right|14,7|| align=right|2,609|| align=right|0,138|| align=right|15,58|| align=right|4,213||MBA||22. marec 2001||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(77189)||2001 FM10|| align=right|16,5|| align=right|2,240|| align=right|0,110|| align=right|1,83|| align=right|3,351||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77190)||2001 FP10|| align=right|15,6|| align=right|2,694|| align=right|0,067|| align=right|3,37|| align=right|4,422||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77191)||2001 FE11|| align=right|15,7|| align=right|2,340|| align=right|0,123|| align=right|6,79|| align=right|3,579||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77192)||2001 FU12|| align=right|15,3|| align=right|2,489|| align=right|0,063|| align=right|5,73|| align=right|3,927||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77193)||2001 FD14|| align=right|17,4|| align=right|2,297|| align=right|0,170|| align=right|2,59|| align=right|3,482||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77194)||2001 FH14|| align=right|15,6|| align=right|2,844|| align=right|0,064|| align=right|2,69|| align=right|4,797||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77195)||2001 FB16|| align=right|15,2|| align=right|2,659|| align=right|0,298|| align=right|6,53|| align=right|4,334||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77196)||2001 FT16|| align=right|15,7|| align=right|2,422|| align=right|0,144|| align=right|2,79|| align=right|3,768||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77197)||2001 FB17|| align=right|16,2|| align=right|2,341|| align=right|0,167|| align=right|4,45|| align=right|3,580||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77198)||2001 FK17|| align=right|15,6|| align=right|2,732|| align=right|0,043|| align=right|2,57|| align=right|4,516||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77199)||2001 FH18|| align=right|15,1|| align=right|2,403|| align=right|0,071|| align=right|8,03|| align=right|3,725||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77200)||2001 FY18|| align=right|15,9|| align=right|2,565|| align=right|0,040|| align=right|1,64|| align=right|4,108||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77201)||2001 FR19|| align=right|15,2|| align=right|2,571|| align=right|0,172|| align=right|3,74|| align=right|4,122||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77202)||2001 FX19|| align=right|14,1|| align=right|3,074|| align=right|0,170|| align=right|4,43|| align=right|5,388||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77203)||2001 FL20|| align=right|15,5|| align=right|2,298|| align=right|0,086|| align=right|5,90|| align=right|3,482||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77204)||2001 FW20|| align=right|16,1|| align=right|2,545|| align=right|0,193|| align=right|3,76|| align=right|4,060||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77205)||2001 FX20|| align=right|15,4|| align=right|2,683|| align=right|0,027|| align=right|13,75|| align=right|4,393||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77206)||2001 FZ20|| align=right|16,1|| align=right|2,285|| align=right|0,196|| align=right|5,99|| align=right|3,453||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77207)||2001 FE21|| align=right|15,2|| align=right|2,918|| align=right|0,188|| align=right|10,13|| align=right|4,983||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77208)||2001 FG21|| align=right|13,9|| align=right|2,626|| align=right|0,156|| align=right|13,32|| align=right|4,254||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77209)||2001 FH21|| align=right|15,8|| align=right|2,413|| align=right|0,199|| align=right|8,93|| align=right|3,747||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77210)||2001 FQ21|| align=right|16,4|| align=right|2,284|| align=right|0,101|| align=right|6,19|| align=right|3,451||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77211)||2001 FT21|| align=right|14,9|| align=right|2,582|| align=right|0,104|| align=right|14,11|| align=right|4,147||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77212)||2001 FT22|| align=right|16,0|| align=right|2,304|| align=right|0,161|| align=right|4,82|| align=right|3,496||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77213)||2001 FL23|| align=right|16,6|| align=right|2,314|| align=right|0,098|| align=right|5,22|| align=right|3,519||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77214)||2001 FM23|| align=right|15,1|| align=right|2,395|| align=right|0,074|| align=right|6,32|| align=right|3,705||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77215)||2001 FU23|| align=right|15,9|| align=right|2,270|| align=right|0,070|| align=right|7,07|| align=right|3,419||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77216)||2001 FO24|| align=right|15,4|| align=right|2,779|| align=right|0,160|| align=right|5,99|| align=right|4,633||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77217)||2001 FS26|| align=right|16,6|| align=right|2,238|| align=right|0,143|| align=right|3,15|| align=right|3,348||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77218)||2001 FU26|| align=right|15,5|| align=right|2,597|| align=right|0,169|| align=right|3,37|| align=right|4,185||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77219)||2001 FX26|| align=right|15,6|| align=right|2,268|| align=right|0,162|| align=right|5,71|| align=right|3,415||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77220)||2001 FA28|| align=right|14,7|| align=right|2,646|| align=right|0,120|| align=right|8,94|| align=right|4,302||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77221)||2001 FE28|| align=right|14,6|| align=right|2,474|| align=right|0,212|| align=right|4,91|| align=right|3,890||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77222)||2001 FA29|| align=right|15,2|| align=right|2,443|| align=right|0,137|| align=right|6,02|| align=right|3,817||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77223)||2001 FP29|| align=right|15,1|| align=right|2,589|| align=right|0,138|| align=right|8,29|| align=right|4,166||MBA||18. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77224)||2001 FL32|| align=right|16,0|| align=right|2,567|| align=right|0,125|| align=right|6,24|| align=right|4,111||MBA||22. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77225)||2001 FZ33|| align=right|15,9|| align=right|2,585|| align=right|0,117|| align=right|4,59|| align=right|4,156||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77226)||2001 FE34|| align=right|16,6|| align=right|2,398|| align=right|0,147|| align=right|2,01|| align=right|3,712||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77227)||2001 FH34|| align=right|16,3|| align=right|2,349|| align=right|0,058|| align=right|7,41|| align=right|3,600||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77228)||2001 FF35|| align=right|16,1|| align=right|2,594|| align=right|0,160|| align=right|5,54|| align=right|4,176||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77229)||2001 FN35|| align=right|16,2|| align=right|2,358|| align=right|0,053|| align=right|7,91|| align=right|3,620||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77230)||2001 FC36|| align=right|16,4|| align=right|2,401|| align=right|0,014|| align=right|3,21|| align=right|3,720||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77231)||2001 FL36|| align=right|16,4|| align=right|2,339|| align=right|0,147|| align=right|1,20|| align=right|3,577||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77232)||2001 FA38|| align=right|14,6|| align=right|2,767|| align=right|0,203|| align=right|15,42|| align=right|4,601||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77233)||2001 FD38|| align=right|16,1|| align=right|2,248|| align=right|0,112|| align=right|3,58|| align=right|3,371||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77234)||2001 FY38|| align=right|16,6|| align=right|2,574|| align=right|0,151|| align=right|4,05|| align=right|4,129||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77235)||2001 FA39|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,087|| align=right|5,82|| align=right|3,667||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77236)||2001 FJ39|| align=right|16,7|| align=right|2,524|| align=right|0,168|| align=right|3,51|| align=right|4,010||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77237)||2001 FS39|| align=right|16,5|| align=right|2,422|| align=right|0,122|| align=right|2,63|| align=right|3,768||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77238)||2001 FB40|| align=right|15,3|| align=right|2,301|| align=right|0,069|| align=right|7,13|| align=right|3,491||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77239)||2001 FZ40|| align=right|15,9|| align=right|2,380|| align=right|0,168|| align=right|2,32|| align=right|3,671||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77240)||2001 FD41|| align=right|15,3|| align=right|2,396|| align=right|0,141|| align=right|6,59|| align=right|3,708||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77241)||2001 FO41|| align=right|16,5|| align=right|2,287|| align=right|0,100|| align=right|6,28|| align=right|3,457||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77242)||2001 FC42|| align=right|15,9|| align=right|2,599|| align=right|0,052|| align=right|10,94|| align=right|4,188||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77243)||2001 FD42|| align=right|15,7|| align=right|2,325|| align=right|0,171|| align=right|2,96|| align=right|3,545||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77244)||2001 FZ42|| align=right|15,6|| align=right|2,285|| align=right|0,040|| align=right|7,42|| align=right|3,454||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77245)||2001 FN43|| align=right|17,0|| align=right|2,431|| align=right|0,135|| align=right|1,62|| align=right|3,790||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77246)||2001 FY43|| align=right|15,9|| align=right|3,024|| align=right|0,244|| align=right|1,87|| align=right|5,257||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77247)||2001 FC44|| align=right|16,6|| align=right|2,322|| align=right|0,158|| align=right|3,43|| align=right|3,538||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77248)||2001 FD44|| align=right|15,2|| align=right|2,293|| align=right|0,098|| align=right|5,71|| align=right|3,471||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77249)||2001 FP45|| align=right|15,7|| align=right|2,552|| align=right|0,105|| align=right|5,16|| align=right|4,077||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(77250)||2001 FQ45|| align=right|14,6|| align=right|2,662|| align=right|0,029|| align=right|2,78|| align=right|4,344||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov